Ime Udoka (né en 1977), joueur américain de basket-ball.
 Mfon Udoka (née en 1976), joueuse américano-nigériane de basket-ball.